Emulsionskraftstoff bezeichnet:
 Wasserdiesel, Emulsion aus Dieselkraftstoff und Wasser
 Ethanol-Diesel-Emulsion, Emulsion aus Dieselkraftstoff und Ethanol